Why ()

Альбомы 
 Why — второй студийный альбом шведской метал-группы Moahni Moahna, 1997
 Why (альбом Prudence Liew), 1987
 Why? (альбом Discharge), 1981
 Why? (альбом Джинждера Бейкера), 2014
 Why (альбом Baby V.O.X), 2000

Песни 
 Why (песня Джейсона Алдина), 2005
 «Why», 1959, песня Frankie Avalon, Anthony Newley и Donny Osmond
 «Why?» (песня Bronski Beat)
 «Why» (песня Carly Simon)
 «Why» (песня Annie Lennox)
 «Why» (песня Cathy Dennis)
 «Why» (песня Gabrielle)
 «Why» (песня Rascal Flatts)
 «Why» (песня Sonique)
 «Why» (песня Lionel Richie)

Другое 
 Why?, американская рок-группа
 Why, канадская рок-группа
 Why, населённый пункт в Аризоне (США)
 Why, место отдыха в южной Судане (Африка)

См. также